Aladağ (au pluriel Aladağlar), écrit aussi Ala Dağ ou Ala Dagh, peut désigner :
 Aladağ, le chef lieu de district de la province d'Adana en Turquie ;
 Aladağlar, le nom turc de l'Anti-Taurus, un massif montagneux de Turquie ;
 Ala dağlar, le massif à  au nord du lac de Van culminant au Koçbası Tepe () où se trouvent les sources de la Murat Nehri branche sud de l'Euphrate.